Pócs, Pócsa korábbi neve, Baranya megye, Bólyi járás
Máriapócs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátori járás
Papócs, Pápocs (Papča) településrész Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Pócsfalu (Potschendorf), Vas megyében, a szentgothárdi uradalomba
Pócsmegyer, Pest megye, Szentendrei járás
Pócspetri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátori járás

Piripócs, kitalált helységnév